Шпиле́вский () — белорусская фамилия.

Известные носители:
 Шпилевский, Александр Францевич (род. 1953) — Председатель Государственного таможенного комитета РБ, депутат Палаты представителей Национального собрания РБ, депутат ПС Союза Белоруссии и России.
 Шпилевский, Алексей Николаевич (род. 1988) — белорусский футбольный тренер.
 Шпилевский, Иван Фёдорович (1891—1941) — советский революционер, белорусский историк-краевед.
 
 Шпилевский, Николай Анатольевич (род. 1965) — советский и белорусский футболист, футбольный агент.
 Шпилевский, Павел Михайлович (1827—1861) — писатель-этнограф, публицист, театральный критик, кандидат богословия.
 Шпилевский, Сергей Михайлович (1833—1907) — русский историк, профессор Казанского университета, директор Демидовского юридического лицея в Ярославле.
 Шпилевский, Эдуард Михайлович (род. 1939) — советский и белорусский учёный-физик, материаловед, педагог.

Шпилевская

 Шпилевская, Наталья Сергеевна (по мужу Иванина, 1848—?) — писательница, переводчица и общественная деятельница.

См. также 
 Шпилёвский сельский совет (Сумский район)
 Рудня-Шпилевская
 Корсунская (Шпилевская) икона
 Шпилевский сельсовет — сельское поселение в Нижегородской области до 2009 года (вошло в Танайковский сельсовет, вошедший в Городской округ Перевозский)

Примечания